Эпена (Cholo, Embera, Emberá-Saija, Epena, Epená, Epéna Pedée, Epená Saija, Saija, Southern Embera, Southern Empera, Southern Epena) — один из языков группы эмбера, на котором говорят в департаментах Каука, Нариньо, Чоко побережья Южной части Тихого океана в Колумбии, в городе Борбон побережья северной части Тихого океана в Эквадоре, а также на юго-востоке Панамы. Имеет диалект басурудо.

Письменность на латинской основе.

Примечания

Ссылки 
 Эпена на Ethnologue

Языки Колумбии
Языки Панамы
Языки Эквадора
Чокоанские языки